Quartes (plaats), een deelgemeente van de Waalse stad Doornik
Quartes (veevoer), naam van een mengvoeder voor nutsdieren